Виногра́дна ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Виноградна вулиця — вулиця в місті Бровари Київської області.
 Виноградна вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Виноградна вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 У місті Запоріжжя:
 Виноградна вулиця — вулиця У Дніпровському районі;
 Виноградна вулиця — вулиця у Шевченківському районі.
 Виноградна вулиця — вулиця в місті Івано-Франківськ.
 У місті Київ:
 Виноградна вулиця — вулиця в Дарницькому районі, дачне селище Нижні Сади;
 Виноградна вулиця — вулиця в Солом'янському районі, селище Жуляни.
 Виноградна вулиця — вулиця в місті Луганськ.
 Виноградна вулиця — вулиця в місті Львів.
 У місті Миколаїв:
 Виноградна вулиця — вулиця у Корабельному районі;
 Виноградна вулиця — вулиця у Інгульському районі;
 Виноградна вулиця — вулиця у Центральному районі.
 У місті Одеса:
 Виноградна вулиця;
 1-а Виноградна вулиця;
 2-а Виноградна вулиця;
 3-я Виноградна вулиця.
 Виноградна вулиця — вулиця в місті Полтава.
 Виноградна вулиця — вулиця в місті Севастополь.
 Виноградна вулиця — вулиця в місті Сімферополь.
 Виноградна вулиця — вулиця в місті Суми.
 Виноградна вулиця — вулиця в місті Ужгород.
 Виноградна вулиця — вулиця в місті Харків.
 У місті Херсон:
 1-а Виноградна вулиця;
 2-а Виноградна вулиця;
 3-я Виноградна вулиця;
 4-а Виноградна вулиця.
 Виноградна вулиця — вулиця в місті Хмельницький.
 Виноградна вулиця — вулиця в місті Чернівці.

Вулиці